Lennartz ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Niewisch-Lennartz (* 1952), deutsche Juristin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Birgit Lennartz-Lohrengel (* 1965), deutsche Marathon-, Ultramarathon- und Bergläuferin
 Caspar Lennartz (1879–1949), deutscher Architekt und Schuldirektor
 Elisabeth Lennartz (1902–2001), deutsche Schauspielerin
 Eva Lennartz (* 1987), deutsche Handballspielerin
 Franz Lennartz (1910–2003), deutscher Schriftsteller, Publizist, Lexikograph und Sammler
 Hans-Albert Lennartz (* 1949), deutscher Politiker (Grüne)
 Johann Heinrich Lennartz (1896–1975), Bürgermeister der Stadt Werl von 1945 bis 1946
 Jürgen Lennartz (* 1957), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Lennartz (1940–2014), deutscher Sporthistoriker
 Klaus Lennartz (1944–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Lennartz (Philologe) (* 1963), deutscher Altphilologe
 Leonhard Lennartz (1896–1976), deutscher Politiker (SPD)
 Monika Lennartz (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Thomas Lennartz (* 1971) deutscher Kirchenmusiker und Organist

Siehe auch:
 Lehnartz
 Lenartz
 Lennertz